

Чурино — село, Єльниківський район, Мордовія
 Чурино — присілок, Кезький район, Удмуртія